

Лагуна-Біч — місто, штат Каліфорнія
 Лагуна-Біч — переписна місцевість, штат Флорида